The Broken Spur – cortometraggio del 1916 diretto da Ben F. Wilson (come Ben Wilson)
The Broken Spur – film del 1921 diretto da Ben F. Wilson
The Broken Spur – film del 1992 diretto da Warren Chaney